Boxer – transporter opancerzony produkcji niemiecko-holenderskiej
 Boxer – album muzyczny grupy The National
  – nazwa kilku brytyjskich okrętów
  – nazwa kilku amerykańskich okrętów
 Peugeot Boxer – samochód dostawczy produkowany od 1994 roku
 Lim Yo-hwan, pseudonim Boxer – koreański gracz e-sportowy w Starcraft.
 The Boxer – piosenka nagrana przez Simon & Garfunkel.
 Boxer – typ silnika spalinowego

Zobacz też 

 
 
 kick-boxer